Congenitaal nefrotisch syndroom
Catholic News Service
Central nervous system